Regl ist der Familienname folgender Personen:

 Bianca Regl (* 1980), österreichische Künstlerin
 Joseph Regl (1846–1911), österreichischer Bildhauer und Restaurator

Siehe auch:
 Regel